Toury peut désigner :
 Toury, une commune du département d'Eure-et-Loir, dans la région Centre-Val de Loire en France.
 Toury, un des deux villages (avec Lurcy-sur-Abron) ayant formé en 1823 l'actuelle commune de Toury-Lurcy, dans le département de la Nièvre et la région Bourgogne-Franche-Comté en France.
 Toury-sur-Jour, une commune du département de la Nièvre, dans la région Bourgogne-Franche-Comté en France.
 Toury, un village du département et la commune rurale de Niégo, dans la province de l’Ioba et la région du Sud-Ouest au Burkina Faso.